Домашенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Домашенко Анатолій Васильович (* 1952) — член Національного олімпійського комітету, кандидат педагогічних наук.
 Домашенко Георгій Феодосійович (1899—1965) — український радянський архітектор.
 Домашенко Олександр Олександрович (1962—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Домашенко Тетяна Михайлівна (* 1954) — поетеса, громадсько-політичний діяч.